

Patronymes 

 Agostino Buonamici (1578‑1644), peintre italien ;
 Castruccio Buonamici (1710-1761), écrivain italien ;
 Filippo Buonamici, (1705-1780), écrivain italien ;
 Francesco Buonamici, (1533-1603), médecin florentin ;
 Francesco Buonamici, (1596-1677), architecte italien qui a introduit le baroque à Malte
 Francesco Buonamici, (1832-1921), juriste italien, professeur de droit romain et recteur de l'université de Pise, sénateur du Royaume d'Italie ;
 Lazaro Buonamici, (1479-1552), érudit italien.

Patronyme italien